Nelly Wicky (1923-2020), Zwitserse onderwijzeres en politica
 Wicky (drank), een vruchtenlimonademerk
 Wickie de Viking (tekenfilmserie), een tekenfilmserie